Шишкинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шишкинский сельсовет — в Тальменском районе Алтайского края.
 Шишкинский сельсовет — в Чаплыгинском районе Липецкой области.

 упразднённые
 Шишкинский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (упразднён в 1939)
 Шишкинский сельсовет, с 2004 село Шишкино — в Благодарненском районе Ставропольского края (упразднён в 2017)